Sinding Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sinding Kirke (Herning Kommune) – en kirke i Sinding Sogn i Herning Kommune
 Sinding Kirke (Silkeborg Kommune) – en kirke i Sinding Sogn i Silkeborg Kommune